Mitrella gouldi är en snäckart. Mitrella gouldi ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
gouldi